Il singolare  del Trophée des Alpilles 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Josselin Ouanna era il detentore del titolo ma quest'anno ha perso nei quarti di finale Matteo Viola.

Marc Gicquel ha battuto in finale Matteo Viola 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (semifinali)
  Michał Przysiężny (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla destra)

  Marc Gicquel (Campione)
  Matteo Viola (finale)
  Andrej Golubev (quarti di finale)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trophée des Alpilles 2013
ATP Challenger Tour 2013